Pauli-Bekehrungs-Kirche, kurz auch Pauli-Bekehr-Kirche, bzw. -kapelle, nennt man eine Paulskirche, die dem Patrozinium Bekehrung des Apostels Paulus unterstellt ist. Patronatsfest ist der 25. Januar.

Liste

Deutschland 
 Wallfahrtskirche Pauli Bekehrung in Haader
 Benefizium St. Pauli Bekehrung in Hailing (Gemeinde Leiblfing)
 Pauli Bekehrung (Hausen)
 Pauli Bekehrung (Hohenreuten), Gemeinde Oberrieden, Bayern
 Filialkirche Pauli Bekehrung in Kleinviecht
 St. Pauli Bekehrung (Lövenich)
 Pfarrkirche Pauli Bekehrung in Paulushofen
 Pfarrkirche Pauli Bekehrung in Pauluszell
 St. Pauli Bekehrung (Pürgl)
 Pfarrkirche Pauli Bekehrung in Taufkirchen (Vils)
 Pfarrkirche St. Pauli Bekehrung in Thomm
 Kirche Pauli Bekehrung in Wölf

Frankreich 
 La Conversion de Saint Paul in Riverie, Département Rhône

Italien 
 Pfarrkirche St. Pauli Bekehrung in St. Pauls, (Eppan)

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche Kappel am Krappfeld
Niederösterreich
 Pfarrkirche Prein an der Rax
Steiermark
 Katholische Pfarrkirche Bad Aussee
 St. Paul (Graz-Waltendorf)

Syrien 
 Bekehrung-Pauli-Kirche, Pilgerstätte in Damaskus

Paul-Bekehrung